__БЕЗСАДРЖАЈА__
<div style="clear:right; float:right; border:solid #aaaaaa 1px; margin:0 2px 2px;">
{| cellspacing="0" style="width:300px; background:#f9f9f9"
|style="width:50px;height:50px;text-align:center;"|
|style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.3em;"|
Овај списак је део чланка о Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
|}

Списак сахрањених у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду садржи имена и основне биографске податке свих сахрањених у овој Алеји. У табели су посебном бојом означени заслужни грађани накнадно сахрањени у Алеји заслужних грађана, као и чланови породице заслужних грађана сахрањени у Алеји заслужних грађана

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Изнети из Алеје 
Од оснивања Алеје заслужних грађана, 1965. до данас, из Алеје је изнето троје сахрањених, а по жељи њихових породица:

Статистика

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 
 
 
 
  

Ново гробље у Београду
Списак људи
Спискови везани за Београд